Awwamaat son pasteles libaneses similares a buñuelos. Están asociados a la celebración de las fiestas de Navidad y de la circuncisión de Cristo, llamada Ghatas.

Referencias

Gastronomía de Oriente Medio
Postres y dulces de Turquía
Gastronomía navideña